Нижче наведено список 119 муніципалітетів департаменту Буш-дю-Рон.

Буш-дю-Рон

Буш-дю-Рон